Schela kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Schela (Galați)
 Schela (Gorj)